Astrid Roemer (née en 1947), femme de lettres surinamienne ;
 Buddy Roemer (1943-2021), homme politique américain ;
Emile Roemer (né en 1962), homme politique néerlandais ;
 Elizabeth Roemer (1929-2016), astronome américaine ;
 Ferdinand von Roemer (1818-1891), géologue allemand ;
 John Roemer (né en 1945), économiste, politologue et philosophe américain ;
 Michael Roemer (né en 1928), réalisateur américain.

Prénom 
 
 Roemer Visscher (1547-1620), négociant hollandais.

Art et culture 
 Un Roemer ou Römer est un ancien type de verre à vin. Il est souvent visible sur les tableaux de Pieter Claesz
Patronyme anglais